Bouvron puede referirse a: 

 Bouvron, comuna francesa situada en Loira Atlántico.
 Bouvron, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.